Ministerstwo Wojny, niem. Kriegsministerium - dawna nazwa Ministerstwa Spraw Wojskowych w niektórych krajach niemieckojęzycznych, np. Prusach, Bawarii, Austrii. W latach 1919-1935 (w Republice Weimarskiej i w pierwszych latach III Rzeszy) istniało pod nazwą Reichswehrministerium (pol. Ministerstwo Reichswehry, lub Ministerstwo Obrony Rzeszy). Od 1935, po utworzeniu Wehrmachtu -  Reichskriegsministerium jako Ministerstwo Wojny Rzeszy. Odpowiednik Departamentu Wojny w krajach anglojęzycznych. Analogicznie Ministerstwo Wojny Japonii do 1945.

Historia państwowości
Historia wojskowości